L'Ombre d'un homme, (titre original : ), film dramatique britannique réalisé par Anthony Asquith et sorti en 1951 ;
 L'Ombre d'un homme,  septième album de la série de bande dessinée Les Cités obscures de Benoît Peeters et François Schuiten, parue en 1999.